Cinema: Memento, pel·lícula del 2000 dirigida per Christopher Nolan
 Escultura: Memento Homo (Enric Clarasó i Daudí), escultura en marbre d'Enric Clarasó
 Informàtica:
 Memento (patró de disseny), patró de disseny de programari
 Memento (protocol), protocol d'arxivament web
 Miscel·lànea: Memento mori''', frase llatina que significa "recorda que has de morir"